Huvudartikel: Svenska cupen i fotboll 2022/2023. För damcupens inledande omgångar, se Inledande omgångar i Svenska cupen i fotboll för damer 2022/2023.

Inledande omgångar i Svenska cupen 2021/2022 inleddes den 15 juni och avslutades den 1 september 2022.

Omgång 1

Sammanfattning

Matcher

Omgång 2

Sammanfattning

Matcher

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser